Piotr Gorczakow (1789–1868) – rosyjski książę i generał
 Piotr Gorczakow (1917–2002) – radziecki generał